Grand Prix Argentyny 1980 (oryg. Gran Premio de la Republica Argentina) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1980, która odbyła się 13 stycznia 1980, po raz 15. na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.

16. Grand Prix Argentyny, 15. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
 Pole position: Alan Jones – 1:44.17

Wyścig

Najszybsze okrążenie 
 Alan Jones – 1:50.45

Argentyna
1980
1980 w Ameryce Południowej
Argentyna w XX wieku